Eugène de Goulard (1808-1874), homme politique français ;
François Goulard (né en 1953), homme politique français ;
Jean-François-Thomas Goulard (1755-1830), homme politique français ;
Renée Mussot-Goulard, historienne, archéologue et universitaire française ;
Marc-Antoine Goulard (1964-), artiste franco-américain ;
Sylvie Goulard, chercheuse, responsable associative, femme politique française, Ministre des Armées, et député européenne ;
Thomas Goulard, (1710-1790), anatomiste et chirurgien français, inventeur de l'eau de Goulard ;